Enrico Capece Minutoli (Naples  1412, Bologne), cardinal de Naples
 Heinrich Menu von Minutoli (1772, Genève  Lausanne), un général et explorateur suisse-prussien

Patronyme italien